O termo tartaranhão é a designação comum às aves de rapina do gênero Circus, da família dos acipitrídeos. Constituem um grupo de aves de rapina diurnas que voam baixo sobre prados e pântanos caçando pequenos animais. O nome do género Circus refere-se aos movimentos circulares que o macho e a fêmea executam ao acasalar.

Dentre tais aves, apenas duas espécie ocorrem no Brasil.

Espécies
Tartaranhão-caçador, Circus pygargus
Tartaranhão-ruivo-dos-pauis, Circus aeruginosus
Tartaranhão-dos-pântanos, Circus ranivorus
Tartaranhão-dos-pauis-asiático, Circus spilonotus
Tartaranhão-dos-pauis-do-pacífico, Circus approximans
Tartaranhão-dos-pauis-malgaxe, Circus maillardi
Gavião-do-banhado, Circus buffoni
Tartaranhão-pintado, Circus assimilis
Tartaranhão-preto, Circus maurus
Tartaranhão-azulado, Circus cyaneus
Tartaranhão-cinza, Circus cinereus
Gavião-de-madagascar, Circus macrosceles
Tartaranhão-de-peito-branco, Circus macrourus
Tartaranhão-alvinegro, Circus melanoleucos
 Circus eylesi (Nova Zelândia, extinto)
Tartaranhão-azulado, Circus hudsonius

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=A2F048C081950697

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=1ACF5A6EA3C82C25

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=02B81454189EF547

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=811762D23CC0F003

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=A41CD4E738856EED

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=1EA96AE17EF19D7E

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=A091D50AA92D949C

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=C194112D138CA0BA

!
Acipitrídeos
Géneros de aves